Chiozza bezeichnet die italienischen Orte:
 Chiozza (Toskana), ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Castiglione di Garfagnana in der Provinz Lucca.
 Chiozza, ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Scandiano in der Provinz Reggio Emilia.

zudem ist Chiozza namensgebend für die Komödie Viel Lärm in Chiozza von Carlo Goldoni, das im heutigen Chioggia spielt.